Махмуд Намджу (,  — 21 января 1989) — иранский тяжелоатлет, чемпион мира и Азиатских игр, призёр Олимпийских игр.

Родился в Реште. В 1948 году принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, но занял лишь 5-е место. В 1949—1951 годах становился чемпионом мира, в 1951 году выиграл Азиатские игры. В 1952 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Хельсинки. В 1954 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а на чемпионате мира 1955 года стал бронзовым призёром. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне стал обладателем бронзовой медали. В 1957 году стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1958 году завоевал серебряную медаль Азиатских игр.

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Ирана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года